Niemcy:
 Wolfenbüttel – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Wolfenbüttel – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Zamek Wolfenbüttel

Zobacz też:
 Księstwo Braunschweig-Wolfenbüttel